Ро́занов () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Розанов, Александр Борисович (1896—1937) — начальник Управления НКВД по Киевской области.

Б

В 
 Розанов, Вадим Александрович (1932—2001) — советский военнослужащий, инженер-майор авиации, изобретатель.
 Розанов, Валентин Гельевич (род. 1955) — российский художник декоративно-прикладного искусства.
 
 Розанов, Виктор Петрович (1926—2001) — советский и российский певец.
 
 Розанов, Владислав Борисович (1932—2019) — доктор физико-математических наук.

Г 
 Розанов, Георгий Николаевич (1874—1944) — революционер.
 Розанов, Герман Леонтьевич (1924—2015) — российский дипломат и писатель.

Д

Е — Ю 
 Розанов, Евгений Григорьевич (1925—2006) — архитектор.
 
 Розанов, Игорь Борисович (1922—1988) — советский хирург.
 Розанов, Константин Владимирович (1905—1954) — французский лётчик-испытатель.
 Розанов, Леонид Николаевич (1910—1984) — горный инженер, геолог.
 Розанов, Матвей Никанорович (1858—1936) — русский советский литературовед.
 
 
 Розанов, Олег Иванович (1937—2017) — советский и российский старообрядческий религиозный и общественный деятель.
 Розанов, Павел Петрович (в монашестве Поликарп; 1828—1891) — епископ РПЦ, епископ Екатеринбургский и Ирбитский, духовный писатель.
 Розанов, Пётр Павлович (1838—1905) — дьякон, затем священник церкви Петра и Павла на Якиманке в Москве.
 
 Розанов, Фома Филимонович (1767—1810) — российский литератор, воспитанник Московской духовной академии.



См. также

Примечания